Ти́хий Дон может означать:

 Тихий Дон — роман М. А. Шолохова. Его адаптации:
 «Тихий Дон» — художественный фильм 1930 года Ольги Преображенской и Ивана Правова, СССР.
 «Тихий Дон» — опера И. И. Дзержинского (1935).
 «Тихий Дон» — художественный фильм 1958 года Сергея Герасимова, СССР.
 «Тихий Дон» — сценическая композиция Г. А. Товстоногова и Д. М. Шварц, реж. Юрий Аксёнов — БДТ, Ленинград, 1977.
 «Тихий Дон» — балет Леонида Клиничева. Первая постановка — 26 декабря 1987 года, Малый оперный театр (Ленинград).
 «Тихий Дон» — телесериал Сергея Бондарчука, снятый в 1992 году, смонтированный сыном режиссёра Фёдором и впервые показанный на телеэкранах в 2006 году.
 «Тихий Дон» — российский многосерийный телевизионный художественный фильм (2015). Режиссёр — Сергей Урсуляк.
 «Тихий Дон» — музейный комплекс под открытым небом, открытый после создания фильма.
 «Тихий Дон» — рок-радиостанция в Ростове-на-Дону, вещающая на частоте 73,76 МГц.
 «Тихий Дон» — фирменный поезд «Москва—Ростов-на-Дону».

Населённые пункты 
 Тихий Дон — хутор в Богучарском районе Воронежской области.
 Тихий Дон — посёлок в Лебедянском районе Липецкой области.
 Тихий Дон — посёлок в Лев-Толстовском районе Липецкой области.